Алекса́ндр Оре́хов:
 Орехов, Александр Александрович (род. 1983) — российский футболист, тренер.
 Орехов, Александр Леонидович (род. 1978) — генерал-майор Росгвардии.
 Орехов, Александр Павлович (1881—1939) — русский химик-органик, академик.